Lönn är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2014 var 2152 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lönn
 Algot Lönn (1887–1953), tävlingscyklist
 Anders Lönn, flera personer
 Anders Lönn (bibliotekarie) (1943–2009), musikforskare, överbibliotekarie
 Anders Lönn (politiker) (född 1968), statssekreterare, socialdemokrat
 Erik Lönn (1902–1975), kriminalkommissarie
 Peter Lönn (född 1961), fotbollsspelare
 Pär Lönn (född 1966), svensk producent och låtskrivare
 Rickard Lönn (född 1990), handbollsspelare
 Roger Lönn (född 1967), fotbollsspelare
 Wivi Lönn (1872–1966), finländsk arkitekt
 Øystein Lønn (född 1936), norsk författare

Källor

svenska efternamn
Soldatnamn